Ez a lista a Denver, az utolsó dinoszaurusz című rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Évadok

Első évad

Második évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái